Sede ou Osório é um distrito do município de Osório, no Rio Grande do Sul . O distrito possui  cerca de 33 000 habitantes e está situado na região central do município .

Distritos de Osório (Rio Grande do Sul)
Distritos-sede do Brasil